Бусы́гин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Бусыгин, Алексей Терентьевич (1911—1989) — стоматолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Бусыгин, Андрей Евгеньевич (род. 1947) — заместитель министра культуры Российской Федерации с 6 июня 2008 года по 27 февраля 2013 года.
 Бусыгин, Валентин Дмитриевич (1926—?) — советский военный офицер, музейный работник, краевед, директор Марийского республиканского научно-краеведческого музея.
 Бусыгин, Владимир Семёнович (в монашестве Иннокентий; 1877—1935) — деятель Григорианского раскола, до 1925 года — епископ Русской православной церкви.
 Бусыгин, Евгений Прокопьевич (1914—2008) — российский этнограф, музыкант.
 Бусыгин, Константин Дмитриевич (род. 1965) — руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации («Росграницы»).
 Бусыгин, Михаил Иванович (1931—2016) — министр лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР в 1982—1989 гг.

 Бусыгина, Анастасия Владимировна (род. 1974) — российская актриса театра и кино.
 Бусыгина, Ирина Марковна (род. 1964) — профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, исследователь регионализма и федерализма в Западной Европе.
 Бусыгина, Наталья Михайловна (род. 1955) — советская и российская поэтесса.